Bhind (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Bhind (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bhind